Манакалито има више значења:

 Манакалито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манакалито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику